Die Hymne der Republik Burjatien ist ein Lied in burjatischer und russischer Sprache, das am 21. April 1995 zur Hymne der Republik Burjatien erhoben wurde. Es basiert auf dem „Lied über das Heimatland“ („Pjesnja o rodnoi semle“) von Damba Schalsarajew (), die Musik komponierte Anatoli Andrejew. Der Ursprungstext ist in burjatischer Sprache verfasst, die Übersetzung stammt von O. Dmitrijew. Im Wesentlichen besingt der Text die Naturschönheiten Burjatiens, das von Taiga, dem Baikalsee und dem Übergang zur Steppe Zentralasiens geprägt ist.

Originaltext

In russischer Sprache

In burjatischer Sprache

Deutsche Übersetzung 
Land der Taiga, der Seen und Wiesen,
du bist voll guter Sonne.
Erfolgreich von einem Ende zum anderen,
sei glücklich, unsere Heimat.

Hauch der Preißelbeere, Anhauch der Traubenkirsche,
Duft von violettem Rosmarin.
Nicht atme ich, sondern trinke den Duft,
meines Landes Ebenen und Wälder.

Mein Land, nimm die Dankbarkeit Deiner Söhne an,
empfange das heilige Wasser des Baikalsees.
Also ich finde beispiellose Macht,
einem langen und hartem Weg.

Wir sind mit dir vereint, unser Land,
Dein Schicksal ist auch meins.
Ich verneige mich vor Dir von Herzen, liebes Land
mein geliebtes Burjatien!

Oh Mutterland!

Einspielungen 

 Orchestrale Einspielung der Hymne (MP3; 4,5 MB) vom offiziellen Server der Republik Burjatien
Pop-Arrangement, gesungen von Stas Medwedjew auf youtube.com

Burjatien
Nationalhymne
Nationales Symbol (Russland)